Nybygget kan syfta på:

Nybygget, Klippans kommun – en småort i Klippans kommun
Nybygget, Uppsala kommun - en småort i Uppsala kommun
Nybygget, Vallentuna kommun – en småort i Vallentuna kommun
Nybygget, Ängelholms kommun – en småort i Ängelholms kommun
 Nybygget – kristen samverkan – tidigare namn på Evangeliska Frikyrkan